Константин Коршунов:
 Коршунов, Константин Витальевич (род. 1998) — российский спортсмен, (санный спорт). 
 Коршунов, Константин Ионович (1920—2005) — Герой Советского Союза.
 Коршунов, Константин Максимович (1929—2001) — марийский советский писатель-драматург.